Baureihe 23 steht für diverse Schlepptender-Personenzuglokomotiven mit der Achsfolge 1'C1':

 DR-Baureihe 23, Einheitslokomotive der Deutschen Reichsbahn (1920–1945)
 DB-Baureihe 23, Neubaulokomotive der Deutschen Bundesbahn 
 DR-Baureihe 23.10, Neubaulokomotive der Deutschen Reichsbahn